Căprioara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Căprioara (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Căprioara (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Căprioara (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea